Seridó Ocidental (Paraíba), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Seridó Ocidental (Rio Grande do Norte), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte